rzut ukośny (fizyka)
 rzut ukośny (geometria)